Amis House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Amis House (Fordyce), Arkansas, ID-Nr. 83003460
 Amis House (Rogersville), Tennessee, ID-Nr. 73001786